
Termin -{SerA}- ima više značenja.

 Fosfoglicerat dehidrogenaza, enzim
 Sera, Hirošima, grad u Japanu